Триліська сільська рада — Київська область, Фастівський район
 Триліська сільська рада — Кіровоградська область, Олександрівський район